Сарацел има више значења:

 Сарацел (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Сарацел (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији